IPA je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Mednarodna fonetična abeceda (angleško International Phonetic Alphabet)
 Mednarodno fonetično združenje (angleško International Phonetic Association)
 Mednarodno policijsko združenje (angleško International Police Association)
 Mednarodno založniško združenje (angleško International Publishers Association)
 Mednarodno psihogeriatrično združenje (angleško International Psychogeriatric Association)
 Internetni arhiv poezije (angleško Internet Poetry Archive)
 Mednarodna mirovna akademija (angleško International Peace Academy)

Glej tudi 
 Tričrkovne kratice od IAA do LŽŽ